Ljestvice liga sedmog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2007./08.

3. Zagrebačka liga 

 Izvori: 
 Zagrebački nogometni savez

3. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska

skupina Jug

skupina Sjever

3. ŽNL Brodsko-posavska

Centar

Istok 

 Izvori: 
 NK "Sapci" 1954. – 2014.

Zapad

3. ŽNL Istarska

Jug 

 Izvori: 
 "Glas Istre", 2007. godina  
 "Glas Istre", 2008. godina  
 "Glas Istre", 19. svibnja 2008.

Sjever  

 Izvori: 
 '"Glas Istre", 2007. godina  
 "Glas Istre", 2008. godina  
 "Glas Istre"'', 2. lipnja 2008.

3. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 

 Izvori: 
 lokalni-nogomet.com

3. ŽNL Osječko-baranjska

NS Beli Manastir (Baranjska liga)

NS Donji Miholjac

NS Đakovo

NS Našice 

 Izvori:  
 ŽNS Osječko-baranjski

NS Osijek 

 Izvori: 
 ŽNS Osječko-baranjska

NS Valpovo

3. ŽNL Sisačko-moslavačka

NS Kutina (Moslavačka liga)

NS Novska

NS Sisak 

 Izvori: 
 ŽNS Sisačko-moslovačka

3. ŽNL Vukovarsko-srijemska

NS Vinkovci 

 Izvori: 
 ŽNS Vukovarsko-srijemski

NS Vukovar 

 Izvori: 
 Lovaski list

Poveznice 
 1. HNL 2007./08.
 2. HNL 2007./08.
 3. HNL 2007./08.
 4. HNL 2007./08.
 5. rang HNL-a 2007./08.
 6. rang HNL-a 2007./08.
 8. rang HNL-a 2007./08.
 Hrvatski nogometni kup 2007./08.

Izvori 
 
  

2007-08
 7